Кёчпель (река) — река в России
 Кёчпель (гора) — гора в России

однокоренные
 Левый Кёчпель — река в России
 Правый Кёчпель — река в России
 Средний Кёчпель — река в России
 Кёчпельты — озеро, исток реки Правый Кёчпель
 Левый Кёчпельты — озеро, исток реки Левый Кёчпель